Reus, plural de reu

 Reus (Montevideo), barri de Montevideo

 Reus Deportiu, club esportiu
 Club de Futbol Reus Deportiu, club de futbol
 Reus Imperials, club de futbol americà
 Aeroport de Reus
 Estació de Reus, estació de ferrocarril
 Son Reus, possessió del terme municipal de Palma, Mallorca 
 Reus Imperial

 Comtat de Reus
 Premsa:
 Diari de Reus (1844-1939)
 Reus diari (1925-1928)
 Reus semanario de la ciudad (1952-1986)
 Reus: semanario independiente (1899-1901)
 Reus 1973 (1923) revista satírica
 Reus Artístich (1890-1891) revista d'art i literatura
 Reus Alegre (1891) revista humorística i literària
 Reus Tranquil (1897) revista satírica
 Reus literari (1891-1892) revista satírica i literària
 Biografies:
 Kai Reus, (1985), ciclista neerlandès
 Marco Reus, (1989) futbolista alemany
 Estanislau de Reus (1855-1918), caputxí